złoty środek w filozofii (szczególnie arystotelejskiej) – zasada uznająca popadanie w skrajności za zło, i w związku z tym zalecająca umiar
 w odniesieniu do stylu życia opiewanego przez Horacego (zob. horacjański złoty środek)
 w odniesieniu do rządów Ludwika Filipa, jako wyważenia między monarchizmem a republikanizmem
 Złoty środek – tytuł filmu w reżyserii Olafa Lubaszenki
 Złoty środek poezji – ogólnopolski konkurs literacki